

Geografia 
 Abos – comune francese nel dipartimento dei Pirenei Atlantici nella regione della Nuova Aquitania
 Peyrelongue-Abos – comune francese nel dipartimento dei Pirenei Atlantici nella regione della Nuova Aquitania

Persone 
 Girolamo Abos – compositore maltese
 José Luis Abós – allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo spagnolo